Kopači est un toponyme qui peut désigner :
Kopači, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
Kopači, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.